Рамиль Валеев:
 Валеев, Рамиль Камилевич (род. 1973) — советский и российский футболист, тренер.
 Валеев, Рамиль Миргасимович (род. 1955) — советский и российский историк университетского востоковедения.